Никола Христов Бръзицов е български лекар.

Биография 
Никола Бръзицов е роден в 1873 година в големия български македонски град Дойран в семейството на бореца за българска църковна независимост и основател на българската община в града Христо Бръзицов и Анастасия. Негов брат е Димитър Бръзицов. Завършва в 1892 година със седмия випуск Солунската българска мъжка гимназия. В 1899 година завършва медицина в Киевския университет.

Участва в Първата световна война като запасен санитарен подпоручик, окръжен лекар на Македонската военноинспекционна област. За отличия и заслуги през втория период на войната е награден с народен орден „За военна заслуга“, V степен.

Родословие

Бележки 

Родени в Дойран
Седми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Възпитаници на Киевския университет
Български лекари от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За военна заслуга“
Български подпоручици
Български офицери от Македония
Никола